Timoléon de Cossé ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Paul Timoléon de Cossé (1698–1780), französischer Adliger und Militär
 Louis Hercule Timoléon de Cossé (1734–1792), französischer Adliger und Militär, Gouverneur von Paris